Berberowa ist der Familienname folgender Personen:
 Lalka Berberowa (1965–2006), bulgarische Ruderin
 Nina Nikolajewna Berberowa (1901–1993), russische Lyrikerin